Дондик Оксана Іванівна (нар. 4 грудня 1978) — українська вокалістка і диригент, заслужена артистка України 
 Дондик Микола Іванович (30 квітня 1948) — Народний депутат України 2 склик. з 04.1994 (2-й тур) до 04.1998.